Die European-Le-Mans-Series-Saison 2020 war die 17. Saison der European Le Mans Series (ELMS). Die Saison begann am 19. Juli in Le Castellet und endete am 1. November in Portimão. Es wurden fünf Veranstaltungen ausgetragen.

Teams und Fahrer

LMP2

LMP3

LMGTE

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem

LMP2

Fahrerwertung

Teamwertung

LMP3

Fahrerwertung

Teamwertung

LMGTE

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Homepage der European Le Mans Series
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

Le-Mans-Series-Saison
Motorsportsaison 2020